

Датированные события 
О принципах датировки см. X век до н. э.
 946 — Окончание строительства царского дворца в Иерусалиме. Соломон передаёт Хираму I Великому 20 городов.
 944 (или 936) — Умер царь Тира Хирам I Великий, ему наследовал сын Баалезор I.
 944 или 943 — Умер верховный жрец Амона Псусеннес III, жрецом стал Иупут, сын Шешонка I.
 943 — Начало XXII династии египетских фараонов, на престол взошёл ливиец Шешонк I, племянник Осоркона Старшего.
 Ок.943 — Умер царь VIII Вавилонской династии Набу-мукин-апли, на престол взошёл Нинурта-кудурри-уцур II.
 Ок.942 — Умер царь VIII Вавилонской династии Нинурта-кудурри-уцур II, на престол взошёл Мар-бити-аххе-иддин.
 Ок.941 — Умер царь VIII Вавилонской династии Мар-бити-аххе-иддин, на престол взошёл Шамаш-мудаммик.
 940-е годы — Визит к Соломону царицы Савской.

См. также

Примечания